Saimow ist der Familienname folgender Personen:

 Stojan Saimow (1853–1932), bulgarischer Revolutionär und Freiheitskämpfer
 Wladimir Saimow (1888–1942), bulgarischer Politiker und Generaloberst